RSID eller rsid har flere betydninger:
 Rapid Stain Identification Series
 Reed-Solomon Identifier